«Электроэнергетика Сербии» (сокр. ЭЭС) — государственная компания по производству электроэнергии с главным офисом в столице Сербии Белграде. Организация основана в 1991 году, насчитывает свыше 30 тыс. сотрудников и является крупнейшим предприятием страны.

Установленная производственная мощность составляет 8359 МВт с годовым производством электроэнергии 37,04 ТВт. Установленная мощность ТЭС, работающих на буром угле — 5171 МВт, на газе и жидких горючих материалах (ТЭЦ) — 353 МВт, ГЭС — 2,835 МВт. В эксплуатации компании также имеются три электростанции общей мощностью 461 МВт, которые не являются её собственностью.

ЭЭС также является крупнейшим производителем бурого угля в Сербии, в частности в Колубарском и Костулацком бассейнах, добывая около 37 миллионов тонн в год. Общая годовая мощность этих двух электростанций составляет 1029 МВт.

История 
В 1870 году в Сербии начала развиваться угольная промышленность, а через 14 лет в воинской части Крагуеваца появилось первое в стране электрическое освещение. А 6 октября 1893 года заработала первая сербская электростанция.

В 1900 году заработала первая гидроэлектростанция «Под градом» в городе Ужице на реке Джетиня, которая работает и по сей день. Первая линия электропередач переменного тока от гидроэлектростанции «Вучье» до Лесковаца, длиной 17 километров была построена за три года. В 1909 году начали строить ещё две ГЭС — «Гамзиград» в Заечаре и «Света Петка» в Нише. Через два года также запустили электростанцию на реке Моравици в городе Иваница.

В 1933 году в Белграде построили электростанции «Снага» и «Светлост», которые стали одними из крупнейших на то время на Балканском полуострове. Для управления имеющимися мощностями в 1945 году создана организация под названием «Сербская электрическая компания». В период с 1947 по 1950 год ГЭС «Соколовица» и электростанции «Мали Костолац» и «Велики Костолац» были первыми энергообъектами, построенными после Второй мировой войны. В 1952 году началось подземная разработка месторождений угля в Колубаре. Через четыре года начала работу угольная энергокомпания «РБ Колубара», а годом ранее к силовой сети были подключены ГЭС «Власина» и «Зворник». В течение семи лет (1960—1967) построили также ГЭС «Бистрица», «Кокин Брод» и «Потпец».

В 1964 году начала свою работу угольная электростанция «Байина Башта», а годом позже создано «Объединение электроэнергетики Сербии». Через пять лет запущены два крупнейшие производителя электроэнергии в Сербии — ГЭС «Джердап I» и угольная электростанция «Никола Тесла». В 1982 году приступила к работе ГАЭС «Байина Башта», а в 1990 году — ГЭС «Пирот». В 1991 году произошла реорганизация энергокомпании и она сменила название на «Электроэнергетика Сербии».

В 1999 году во время бомбардировки войсками НАТО Югославии много электростанций было серьёзно повреждено, а после отделения Косово 1 июля 1999 года компания потеряла доступ к угольным месторождениям и ряду электростанций, включая Косово А и Косово Б.

В послевоенный период компания стала членом объединённой европейской системы ENTSO-E. С 2005 года от компании отделились электропередающие сети, которые впоследствии стали отдельной компанией «Электросети Сербии».

В 2007 году «Электроэнергетика Сербии» подготовила план строительства новых электростанций и расширение существующих предприятий с целью увеличения объёмов для обеспечения растущего спроса потребителей.

До 1 января 2013 года ЭЭС был монополистом на рынке электроэнергии, пока он не был открыт для других компаний. Есть перспективы его либерализации в ближайшие годы.

Рынок и финансовые данные 
В 2011 году общие активы и капитал компании увеличились на 100 процентов.

По данным годового отчёта 2012 года совокупные активы компании уменьшились с 12049 миллиардов евро до 9446 миллиардов евро, собственный капитал компании — с 8909 миллиардов евро до 6867 миллиардов евро, отрицательный прибыль составила 108,51 миллионов евро. В 2013 году организации удалось за последние шесть лет получить чистую прибыль в размере 16,723 миллиона евро.

Коррупция 
В 2011 году компания фигурировала в расследовании полиции и Антикоррупционного агентства. Обвинения были связаны с управлением рудником Колубара (дочерняя компания ЭЭС), были установлены факты участия в ряде различных схем, включающих закупку оборудования и лизинг, а также продажу угля. В октябре 2011 года власти арестовали 17 человек, в том числе двух бывших директоров рудника Колубара Драгана Томича и Владана Йовичича, восемь исполнительных руководителей и семь владельцев частных фирм, с которыми Колубара вёл бизнес. В апреле 2014 года прокурор по делам организованной преступности издал официальное распоряжение для полиции рассмотреть утверждения о возможных правонарушениях в ЭЭС. Обвинения были основаны на докладе Антикоррупционного агентства, который показал расхождения в объёмах импорта и экспорта электроэнергии ЭЭС с 2010 по 2012 год.

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Serbia Energy News

Компании Сербии